Everything Must Go (album) - 1996-os album, a Manic Street Preachers negyedik nagylemeze
 Everything Must Go (film) - 2010-es filmdráma Will Ferrell főszereplésével